«Шабаб Риф» () — марокканский футбольный клуб из города Эль-Хосейма. Выступает в чемпионате Марокко.

Домашние матчи проводит на стадионе «Мимун Аль-Арси», вмещающем 12 500 зрителей. В 2010 году он был реконструирован согласно стандартам ФИФА, расширена вместимость, уложен искусственный газон.

Клуб основал в 1953 году Мимун Аль-Арси. В 2010 году клуб впервые в своей истории пробился в элитную лигу марокканского футбола. Баскетбольная команда является одним из лидеров марокканского баскетбола.

В Эль-Хосейме есть ещё один футбольный клуб — «», выступающий сейчас в третьем дивизионе.

Текущий состав

Известные игроки 
  Умар Диоп
  Абубакар Магасса
  Халид Аскри
  Абдельила Баги
  
  
 /

Главные тренеры 
 2009—2010  
 2011—2012, 2014  
 2012  
 2012—2013  
 2013  
 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте mountakhab.net

Футбольные клубы Марокко